San Antonio del Monte ist der Name folgender Orte:

 San Antonio del Monte (El Salvador), Gemeinde in El Salvador
 San Antonio del Monte (Chiapas), Ort in Mexiko
 San Antonio del Monte (La Palma), Ort auf La Palma, Spanien